Эйхельман — фамилия.
 Эйхельман, Николай Николаевич (более известен под фамилией Зарудин; 1899—1937) — русский советский поэт и прозаик.
 Эйхельман, Оттон Оттонович (1854—1943) — российский и украинский общественный и политический деятель, правовед, педагог, специалист в области государственного и международного права, истории права.